KEK
 Közép-Európai Kezdeményezés (Central Europen Initiative, CEI), 1989-ben Budapesten alakult nemzetközi együttműködési szervezet 
 Kertészeti Egyetem Klubja
 High Energy Accelerator Research Organization (rövidítve: KEK, - japán részecskefizikai szervezet)
lásd még
 Kupagyőztesek Európa-kupája (egyértelműsítő lap)